Buran (vento) – vento dei monti Urali
 Programma Buran – programma spaziale sovietico, prende il nome dal vento
 Buran 1.01 – prima navetta del Programma Buran
 Buran – città del Sanag
 Buran – dizione alternativa del nome della regina sasanide Boran

Pagine correlate 

 Burano (disambigua)